Александр Александрович Громов (, деревня Барханово, Ярославская губерния — 6 февраля 1956) — русский и советский живописец и график (офортист и ксилограф), педагог.

Биография 
Александр Громов учился в Рисовальной школе общества поощрения художеств и Академии художеств (окончил с двумя Серебряными медалями), дополнительно занимался в Петербургском университете. Служил в действующей армии, на фронтах Первой мировой войны. Участник выставок в России и за рубежом, экспонент Общества акварелистов, объединений: Мир искусства, Община художников, Жар-Цвет, Нового общества художников. С 1934 года член секции графики ЛОССХСоюза художников СССР.

Во второй половине 1940-х годов, после освобождения Павловска, Громов занимался реставрацией архитектурного ансамбля Павловска. Участвовал в живописных реставрационных работах в Великом Новгороде. Выполнил много работ для Государственного Фарфорового завода имени М. В. Ломоносова. Некоторые из них были отмечены почётным дипломом на Миланской выставке.
Преподавал в Школе народного искусства и в «Школе Рериха». Работал сотрудником Отдела искусств и памятников старины.

Работы находятся в собраниях 
 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
 Государственный музей истории Санкт-Петербурга
 Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина(Москва)
 Государственный Литературный музей (Москва)
 Государственный музей-заповедник «Павловск» (Санкт-Петербург)

Литература 
 Александр Громов. Живопись и графика. Альбом / Авт.-составитель В. Л. Мельников, М. А. Мельникова. — СПб: Рериховский центр СПбГУ. — 2008. — 128 С.: 180 ил.

Примечания

Ссылки 
 Выставка выпускника Рисовальной школы Императорского Общества поощрения художеств
 Информация о художнике на Artru.info
 Информация о художнике

Художники Санкт-Петербурга
Художники России
Художники-иллюстраторы России
Художники СССР
Графики СССР
Члены Союза художников СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Гравёры XX века
Художники-экспрессионисты России